Гай Грин (; 5 ноября 1913 — 15 сентября 2005) — британский кинооператор и кинорежиссёр. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Большие надежды».

Биография 
Родился 5 ноября 1913 года в графстве Сомерсет, Англия. В 1933 году начал работать в кино в качестве помощника оператора. Дебютировал как основной кинооператор на съёмках фильма 1943 года Escape to Danger. Известен по фильмам «Большие надежды», «Оливер Твист» и «Страстная дружба» режиссёра Дэвида Лина. В 1954 году вышел фильм River Beat который стал его первой режиссёрской работой. Был номинирован в 1961 году на премию BAFTA за фильм «Сердитая тишина» в категориях лучший фильм и лучший британский фильм. В 2004 году был награждён орденом Британской империи. Состоял в Британском обществе кинооператоров.

Умер 15 сентября 2005 года в Лос-Анджелесе, США.

Избранная фильмография

Оператор 
  — Большие надежды / Great Expectations (реж. Дэвид Лин)
  — Оливер Твист / Oliver Twist (реж. Дэвид Лин)
  — Страстная дружба / The Passionate Friends (реж. Дэвид Лин)
  — Капитан Горацио Хорнблоуэр / Captain Horatio Hornblower R.N. (реж. Рауль Уолш)
  — Ночи Декамерона / Decameron Nights (реж. Уго Фрегонезе)
  — Опера нищих / The Beggar’s Opera (реж. Питер Брук)

Режиссёр 
  — Дыхательная трубка / The Snorkel
  — 55 дней в Пекине / 55 Days at Peking (не включён в титры)
  — Волхв / The Magus
  —  / The Devil's Advocate

Награды и номинации 
 Лауреат премии «Оскар» 1948 года за лучшую операторскую работу в фильме «Большие надежды»

 Номинировался на «Золотой глобус» в 1966 году за фильм «Клочок синевы» в категориях лучший режиссёр и лучший сценарий

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу